VM i snooker 2013, Betfair World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 20 april och 6 maj 2013 i Crucible Theatre, Sheffield, England. Det var den 76:e upplagan av turneringen och den sista rankingturneringen för säsongen 2012/2013.

Regerande mästaren Ronnie O'Sullivan försvarade sin titel och blev världsmästare för femte gången genom att besegra Barry Hawkins med 18–12 i finalen. Han blev därmed den tredje spelaren i historien, tillsammans med Steve Davis och Stephen Hendry, som lyckats försvara ett världsmästerskap.

Prispengar
Fördelning av den totala prissumman på 1 111 000 GBP:

Vinnare: 250 000
Tvåa: 125 000
Semifinal: 52 000
Kvartsfinal: 24 050
Sista 16: 16 000
Sista 32: 12 000
Sista 48: 8 200
Sista 64: 4 600

Högsta break, ej TV-sänt: 1 000
Högsta break, TV-sänt: 10 000

Totalt: 1 111 000

Kval

Kvalet spelades mellan 4 och 14 april 2013 och inleddes med ett förkval för spelare utanför Main Tour. 

Spelarna seedades in i respektive kvalomgång utefter deras världsranking. De 16 kvalvinnarna lottades in mot topp 16 i huvudturneringen.

Huvudturnering
De 16 bäst rankade spelarna var direktkvalificerade, anges med siffra 1–16 före namnet. Övriga 16 kvalade in och vem de skulle möta bestämdes genom lottning.

Final

Källor
snooker.org

Externa länkar

2013
2013 i Storbritannien
Sportevenemang i Sheffield
Sportåret 2013